Kommandant steht für

 Kommandant, Führer einer militärischen Einrichtung, eines Fahrzeugs, Luftfahrzeugs oder Wasserfahrzeugs in Deutschland
 KZ-Kommandant, auch Lagerkommandant, oberste befehlende Dienststellung innerhalb eines Konzentrationslagers der SS
 Kommandant der Seeverteidigung, regionaler Küstenbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Kommandant der Schweizergarde, Gesamtleitung der Päpstlichen Garde
 Kommandant des Amerikanischen Sektors von Berlin, einer der vier alliierten Stadtkommandanten von Berlin
 Kommandant des Britischen Sektors von Berlin, einer der vier alliierten Stadtkommandanten von Berlin
 Kommandant des Französischen Sektors von Berlin, einer der vier alliierten Stadtkommandanten von Berlin
 Kommandant des Sowjetischen Sektors von Berlin, einer der vier alliierten Stadtkommandanten von Berlin

 Gruppenkommandant, in Österreich bei der Polizei, Feuerwehr, beim Bundesheer und im Rettungsdienst Kommandant einer Gruppe
 Kampfkommandant, höchstrangiger militärischer Befehlshaber innerhalb eines umkämpften Gebietes
 Kasernenkommandant, in der Bundeswehr zumeist die Dienststellung des dienstältesten Offiziers einer Kaserne oder einer vergleichbaren militärischen Liegenschaft 
 Korpskommandant, Generalsrang in der Schweizer Armee 
 Stadtkommandant, in Kriegszeiten die höchste militärische, richterliche und zivile Instanz einer Stadt
 Zugskommandant, in Österreich bei der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und beim Bundesheer Kommandant eines Zuges

als Buchtitel

 Der Kommandant (Ingeborg Bachmann)
 Der Kommandant und das Mädchen

siehe auch
 Feuerwehrkommandant
 Kommandantenhaus
 Kommandantendienst
 Kommandantur